Де́цим Ле́лий () — имя нескольких персонажей римской истории:

 Децим Лелий — интеллектуал, упомянутый у Луцилия;
 Децим Лелий — легат во время Серторианской войны;
 Децим Лелий — народный трибун 54 года до н. э.

Лелии